S Club 7 w Miami (1999) – serial fabularny produkcji brytyjskiej.

Jest emitowany na kanale KidsCo od 3 lipca 2009. Jest to czwarty serial fabularny na tym kanale.

Fabuła 
Serial opisuje przygody kilkorga przyjaciół, którzy tworzą grupę muzyczną. Ich marzeniem jest być rozpoznawalnym w Miami. Aby do tego dojść muszą ciężko pracować, nie tylko nad muzyką. Muszą przede wszystkim zarobić pieniądze, dlatego pracują w hotelu, gdzie rezydentami są Howard i Marvin Borlotti.

Obsada 
 Tina Barrett 
 Paul Cattermole
 Jon Lee 
 Bradley McIntosh 
 Jo O’Meara 
 Hannah Spearritt 
 Rachel Stevens 
 Paul Louis – Marvin Borlotti
 Alfie Wise – Howard Borlotti

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Brytyjskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 1999
Seriale telewizyjne zakończone w 1999
Seriale telewizyjne BBC